Parmelee House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Parmelee House (Connecticut), ID-Nr. 07000417
 Parmelee House (Ohio), ID-Nr. 79001895